Teó (gramàtic), gramàtic grec (s. I aC - I dC).
 Teó (retòric), sofista i retòric grec
 Teó (escriptor), escriptor o gramàtic grec.
 Teó d'Alexandria, diversos personatges.
 Teó d'Esmirna, matemàtic grec (s. II).
 Teó de Samos, pintor grec de l'època hel·lenística.
 Teó de Sidó, sofista fenici.
 Eli Teó, sofista i retòric grec nadiu d'Alexandria.